Сокульский — фамилия.

Известные носители:
 Сокульский, Владислав Феофилович (1861—1919) — организатор артельных маслоделен в Западной Сибири.
 Сокульский, Иван Григорьевич (1940—1992) — украинский поэт, правозащитник.